Erdzeichen steht für:

 Geoglyphe, eine großflächige Erdzeichnung in der Landschaft oder im Städtebau
 Erdzeichen (Flughafen München), großflächige Erdzeichnungen am Flughafen München
 Substantielles Zeichen, eine Gruppe von drei der zwölf astrologischen Tierkreiszeichen; siehe Astrologie#Tierkreiszeichen
 Erdzweige, die zwölf Nummerierungssymbole des chinesischen Kalenders